Letton (Castle) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Letton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Letton (Wigmore) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire